Konstruktionsspråk kan syfta på:
Programmeringsspråken samt de konfigurationsspråk och toolkit languages som används vid konstruktion av mjukvara (engelska construction languages)  
Utbyggnadsspråk (inom sociolingvistiken)